__БЕЗКН__

Barbourofelidae (Барбоурофелидае — „Барбоурове мачке”) је изумрла породица мачколиких звијери из натпородице Feloidea, која је у периоду од раног Олигоцена до касног Миоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке, Азије и Африке. Ову породицу сисара су чиниле потпородице Afrosmilinae и Barbourofelinae, род Oriensmilus и несврстана врста "Hoplophoneus" strigidens. Стручни назив за чланове ове породице сисара је барбоурофелиди, али су такође знани и под неформалним називима лажне сабљозубе мачке и палеомачке.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од:
 типског рода Barbourofelis,
 и таксономског наставка -idae.

Опис 
Представници ове породице су по свом изгледу сличили представницима потпородице мачака Machairodontinae, поготово на врсте из касног Миоцена. Највећи знани представник породице Barbourofelidae је врста Barbourofelis fricki (која је по величини достизала димензије данашњег лава).

Еволуција 

Први представници породице Barbourofelidae су се појавили на подручју данашње Африке у току раног Миоцена. Крајем раног Миоцена се оформио копнени мост који је спојио Африку са Евроазијом, омогућивши размјену фауне између ове двије копнене масе. У овом временском периоду, представници породице Barbourofelidae мигрирају из Африке на подручје Европе, гдје се појављују нове врсте и родови, као што је род Sansanosmilus. Крајем Миоцена, преци рода Barbourofelis мигрирају преко Евроазије на подручје Сјеверне Америке. Са крајем Миоцена представници породице Barbourofelidae изумиру и њихово мјесто у околишу заузимају представници потпородице мачака Machairodontinae.

Систематика

Историја класификације 
Представници ове породице су раније, као потпородица Barbourofelinae, били уврштени унутар породице Nimravidae, но касније су препознати као засебна породица Barbourofelidae, која је у блиском сродству са породицом мачке, иако према мишљењу истраживања из 2020. године представници породице Barbourofelidae су можда ипак дио породице Nimravidae.

Класификација 
 Породица: †Barbourofelidae (лажне сабљозубе мачке)
 Род: †Jinomrefu
 †Jinomrefu lakwanza
 Род: †Oriensmilus
 †Oriensmilus liupanensis
 Потпородица: †Afrosmilinae
 Род: †Afrosmilus
 †Afrosmilus africanus
 †Afrosmilus hispanicus
 †Afrosmilus turkanae
 Род: †Ginsburgsmilus
 †Ginsburgsmilus napakensis
 Род: †Prosansanosmilus
 †Prosansanosmilus eggeri
 †Prosansanosmilus peregrinus
 Род: †Syrtosmilus
 †Syrtosmilus syrtensis
 Потпородица: †Barbourofelinae
 Род: †Albanosmilus
 †Albanosmilus jourdani
 †Albanosmilus whitfordi
 Род: †Barbourofelis
 †Barbourofelis fricki
 †Barbourofelis loveorum
 †Barbourofelis morrisi
 †Barbourofelis piveteaui
 Род: †Sansanosmilus
 †Sansanosmilus palmidens
 Род: †Vampyrictis
 †Vampyrictis vipera
 Incertae sedis:
 †"Hoplophoneus" strigidens

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Barbourofelidae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Feloidea

Референце

Литература 
 Alan Turner: The big cats and their fossil relatives. Columbia University Press, New York NY.

Спољашње везе 

 PREHISTORIC CATS AND PREHISTORIC CAT-LIKE CREATURES